Асспен () — эпизод 603 (№ 81) сериала «Южный Парк», его премьера состоялась 13 марта 2002 года.

Сюжет 
Главные герои с родителями проводят отпуск в Аспене. Родителей не отпускают с рекламного семинара по продаже таймшер, а Стэна вызывают на состязание по слалому, в котором он побеждает.

Пародии 
 Эпизод пародирует молодёжные спортивные фильмы 1980-х, в том числе «Уж лучше умереть», «Эспен — самый сложный спуск», «Hot Dog... The Movie», «Ski Patrol», «Ski School».
 В конце эпизода, когда девушка, помогавшая Стэну, показывает находящихся у неё на месте груди существ, они говорят: «Quaid, start the reactor» (). Это является отсылкой к фильму «Вспомнить всё»; Квэйд — имя персонажа, сыгранного там Арнольдом Шварценеггером. Эта шутка была написана в самом начале процесса работы над сценарием серии.

Примечания

Ссылки 

 «Asspen» на South Park Studios
 Сценарий серии «Asspen»
 

Аспен (Колорадо)